Odo II. ist der Name folgender Personen:

Odo II. (Blois) († 1037), Graf von Blois
Odo II. (Champagne) († nach 1118), Graf von Meaux und Troyes (Champagne) 
Odo II. (Burgund) (1118?–1162), Herzog von Burgund